Tattevin ist der Familienname folgender Personen:
 Arnaud Tattevin (* 2000), französisch-zentralafrikanischer Fußballspieler
 Pierre Tattevin (* 1968), französischer Infektionsmediziner